Отворено првенство Аустралије у тенису 2020, или скраћено Аустралијан опен 2020, био је тениски гренд слем турнир који се одржао у Мелбурн парку, од 20. јануара до 2. фебруара. Ово је било 108. издање Аустралијан опена, 52. у опен ери и први гренд слем у 2020. Као и претходних година, главни спонзор турнира био је Кија моторс.

Новак Ђоковић и Наоми Осака су браниоци титуле у мушком и женском синглу. Осака је изгубила у трећој рунди, док је Ђоковић успешно одбранио титулу шампиона, освојивши осми пут Аустралијан опен. Победник женског сингла је Софија Кенин.

Ово је било прво издање Аустралијан опена који се одржао на грин сету, тврдој површини компаније Грин сет ворлдвајд.

Расподела бодова и новца

Расподела бодова 
Испод је наведена серија табела за свако такмичење која наводи дистрибуцију бодова.

Бодови за сениоре

Бодови за тенисере у инвалидским колицима

Бодови за јуниоре

Наградни фонд 
Укупни наградни фонд овогодишњег Аустралијан опена је увећан за 13,6% и укупно износи A$71,000,000.

1Награнди фонд за квалификационе тенисере је исти наградни фонд за Коло 128.
*по тиму

Синглови 
Отворено првенство Аустралије у тенису 2020 — мушкарци појединачно

Отворено првенство Аустралије у тенису 2020 — жене појединачно

Носиоци у синглу

Мушки сингл

† Играч се није квалификовао за турнир одржан 2019. Према томе, бодови за његов 18. најбољи резултат су прво одбијени.

Било је планирано да и доленаведени играчи учествују на турниру, али су се повукли.

Женски сингл

† Играч се није квалификовао за турнир одржан 2019, али брани бодове са ИТФ такмичења (Лонкестон).

Било је планирано да и доленаведен играч учествују на турниру, али се повукао пре почетка истог.

Носиоци у дублу

Мушки парови 

 1 Поредак важи од 13. јануара 2020.

Женски дублови 

 1 Поредак важи од 13. јануара 2020.

Мешани дублови 

 1 Поредак важи од 20. јануара 2020.

Повлачења 
Следећи играчи је требало да учествују на главном турниру, али су се повукли због повреде или неког другог разлога:

 Пре турнира

 Мушки синглови
  Раду Албот → заменио га  Лоренцо Ђустино
  Алекс де Минор → заменио га  Јевгениј Донској
  Хуан Мартин дел Потро → заменио га  Маркос Гирон
  Александар Долгополов → заменио га  Лојд Харис
  Ришар Гаске → заменио га  Јуичи Сугита
  Николас Жари → заменио га  Прајнеш Гунесваран
  Кеј Нишикори → заменио га  Џејмс Дакворт
  Лука Пуј → заменио га  Јозеф Ковалик

 Женски синглови
  Бјанка Андреску → заменила ју је  Маргарита Гаспаријан
  Викторија Азаренка → заменила ју је  Камила Ђорђи
  Андреа Петковић → заменила ју је  Хедер Вотсон
  Моника Пуиг → заменила ју је  Каја Канепи
  Вера Звонарева → заменила ју је  Ирина Камелија Бегу

Шампиони

Сениори

Мушкарци појединачно 

 Новак Ђоковић

Жене појединачно 

  Софија Кенин

Мушки парови 

  Рајев Рам /  Џо Солсбери

Женски парови 

 Тимеа Бабош /  Кристина Младеновић

Мешовити парови 

 Барбора Крејчикова /  Никола Мектић

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт Аустралијан опена

Тенис 2020.